Sall bezeichnet:
 Sall (Fluss), linker Zufluss des Kochers vor Sindringen, Gemeinde Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Sall (Dänemark), eine Gemeinde in der Favrskov Kommune in Dänemark

Sall ist der Familienname folgender Personen:
 Abdou Sall (* 1980), senegalesischer Fußballspieler

 Macky Sall (* 1961), senegalesischer Politiker
 Marième Faye Sall, senegalesische First Lady
 Oumou Sall Seck (* 1968), malische Politikerin und Botschafterin

Siehe auch:
 Salle
 Salles
 Sales